

Aviazione 
 GCA – acronimo di Ground controlled approach, procedura di avvicinamento radar

Biologia 
 GCA – codone del codice genetico a cui corrisponde l'alanina

Codici 
 GCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guacamayas (Colombia)